(1944- ), footballeur italien,
  (1971- ), footballeur italien,
 Judy Francesconi (1957- ), photographe américaine,
 Luca Francesconi (1956- ), compositeur italien.